Votto ist der Familienname folgender Personen:
 Antonino Votto (1896–1985), italienischer Dirigent
 Joey Votto (* 1983), kanadischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Voto